

Чула-Віста — місто, штат Каліфорнія
 Чула-Віста — переписна місцевість в окрузі Камерон, штат Техас
 Чула-Віста — переписна місцевість в окрузі Маверік, штат Техас
 Чула-Віста — переписна місцевість в окрузі Завала, штат Техас